El Duque Wolfgang de Brunswick-Grubenhagen (6 de abril de 1531 - 14 de mayo de 1595) fue el Príncipe de Grubenhagen desde 1567 hasta 1595.

Biografía 
Wolfgang nació el 6 de abril en Herzberg, siendo el quinto hijo varón del Duque Felipe I de Brunswick-Grubenhagen y de su segunda esposa, Catalina de Mansfeld. Sucedió a su hermano Ernesto como Duque en 1567, gobernando el diminuto Principado de Grubenhagen. Como la mayoría de sus predecesores, tuvo problemas financieros, así que a menudo se vio forzado a vender o comprometer grandes partes de sus posesiones y tuvo que exigir altos impuestos.

En 1581 dio a los ciudadanos de Herzberg el derecho de suministro de su propio combustible y madera así como hojas para fertilizantes para sus campos. Intentó mejorar el nivel educativo de su país fundando una escuela de corte en Herzberg. En 1593 disolvió el condado de Lauterberg-Scharzfeld como feudo, para contrarrestar las demandas de los Condes de Stolberg. En el mismo año, confirmó las regulaciones mineras en el Harz de 1554 y dio a los ciudadanos de Herzberg el derecho a elaborar cerveza y una licencia para comercializar vino.

Creó un jardín de placer para su esposa Dorotea de Sajonia-Lauenburgo (11 de marzo de 1543 - 5 de abril de 1586; hija del Duque Francisco I de Sajonia-Lauenburgo) debajo del Castillo de Herzberg.

Wolfgang murió el 14 de mayo de 1595 en Herzberg y fue enterrado con sus padre, hermanos y esposa en la cripta de la Iglesia de San Giles en Osterode am Harz.

No tenía hijos. Su hermano menor Felipe II heredó el principado. A la muerte de Felipe II, la línea de Grubenhagen de la Casa de Welf se extinguió.

Ancestros

Referencias 
 Paul Zimmerman: The House of Brunswick-Wolfenbüttel, Grubenhagen, 1911

Enlaces externos 
 information about Wolfgang on www.welfen.de

Príncipes de Grubenhagen del siglo XVI (casa de Welf)